

События 
 Саул,царь  Израильского царства покончил с собой после поражения в сражении с филистимлянами на горе Гильбоа.
 Новым царём стал Давид — Божий помазанник.
 В Вавилоне утвердилась Династия Бази (VI Династия).

Скончались 
 Саул, основатель Израильского царства.

См. также